Гретна има више значења:
 Гретна (Вирџинија)
 Гретна (Флорида)
 Гретна (Луизијана)
 Гретна (Небраска)